Son fils est le titre de plusieurs films :

 Son fils, film muet français réalisé par Gérard Bourgeois, sorti en 1911 ;
 Son fils, film muet français réalisé par Georges Denola, sorti en 1917 ;
 Son fils, titre francophone du film muet américain Skinner's Baby réalisé par Harry Beaumont, sorti en 1917 ;
 Son fils titre francophone du film muet suédois En vildfågel réalisé par John W. Brunius, sorti en 1921 ;